La Marfée est le  album de Yannick Noah sorti le . Le chanteur rend hommage à son département natal, les Ardennes.

Liste des titres

Notes et références 

Album musical sorti en 2022
Album de Yannick Noah